Ron Davies (1921-2013) – fotografo gallese
 Ron Davies (1942-2013) – calciatore gallese
 Ron Davies (1946-2003) –  cantautore statunitense
 Ron Davies (1946) – politico gallese

Voci correlate 

 Ronald Davis